Агриппа Фурий Фуз (; V — IV века до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Фуриев, военный трибун с консульской властью 391 года до н. э. 

Агриппа Фурий был членом коллегии из шести трибунов-патрициев. Вместе со своим коллегой Сервием Сульпицием он воевал с саппинатами; те предпочли отсиживаться за крепостными стенами, пока римляне грабили их земли.

Дальнейшая судьба Агриппы Фурия неизвестна.

Примечания 

Фурии